Фудай:

 Фудай — село в Японии, находящееся в уезде Симохей префектуры Иватэ.
 Фудай — статус самурайского рода или провинциального правителя-даймё.